Manhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Manhardt (1902–1973), österreichischer Bankmanager
 Hugo Mandeltort (ab 1904 Hugo Manhardt; 1872–1933), österreichischer Baumeister und Architekt

Siehe auch:
 Manhart
 Mannhardt
 Mannhart